Il singolare dell'Estoril Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Novak Đoković era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato

Roger Federer ha vinto in finale 7–6(5), 1–2, dopo il ritiro di Nikolaj Davydenko.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Nikolaj Davydenko (finale,ritirato per infortunio)
  Ivo Karlović (primo turno, ritirato per infortunio)
  Jarkko Nieminen (primo turno)

 Gilles Simon (secondo turno,ritirato)
 Nicolas Mahut (primo turno)
 Marc Gicquel (quarti)
 Michael Berrer (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Estoril Open 2008
ATP Tour 2008